Jméno a příjmení Pavel Besta má více nositelů:

 Pavel Besta (fotbalista) (* 1982) – český fotbalista
 Pavel Besta (malíř) (* 1958) – český malíř